iTunes Sessions – EP degli Hedley del 2010
Joshua James: iTunes Sessions – EP di Joshua James del 2010
iTunes Sessions – EP degli Switchfoot del 2010

Pagine correlate 
iTunes Session